Архиепархия Эрбиля () — архиепархия Халдейской католической церкви с центром в иракском городе Эрбиль; численность верующих — около 12,2 тыс. человек.
Учреждена Святым Престолом 7 марта 1968 года.

Ординарии архиепархии:
 архиепископ Стефан Бабака (28.10.1969 — 5.08.1994);
 архиепископ Ханна Мархо (5.08.1994 — 23.10.1996);
 архиепископ Иаков Исхак (7.05.1997 — 4.05.1999);
 архиепископ Иаков Дена Шер (12.01.2001 — 8.01.2005);
 епископ Раббан Аль-Кас (2007—2010) — апостольский администратор;
 архиепископ Башар Варда (24.05.2010 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Информация 

Восточнокатолические епархии Ирака
Епархии Халдейской католической церкви